SKP steht für:
 Flughafen Skopje in Mazedonien (IATA-Code)
 Skytrans Airlines, australische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Startkommandopunkt (Bezeichnung der NVA Luftstreitkräfte für bewegliche Führungsstelle zur Leitung der Flüge im Flugleitungsbereich, Vorgänger der „Gedeckten Flugleitung“ – GDFL)
 Suomen Kommunistinen Puolue
 siehe Kommunistische Partei Finnlands
 Kommunistische Partei Finnlands (1918), die 1992 aufgelöste Vorgängerpartei
 Sveriges Kommunistiska Parti
 Sveriges Kommunistiska Parti, gegründet 1967
 Kommunistische Partei Schwedens, gegründet 1917

skp steht für:
 Dateinamenserweiterung des Grafikprogramms SketchUp, siehe SketchUp (Software)

Abkürzung